Летурнер:
 Летурнер, Пьер (1736—1788) — французский переводчик.
 Летурнёр, Франсуа-Жозеф Александр (1769—1842) — французский военный деятель, участник революционных и наполеоновских войн.
 Летурнёр, Этьен-Франсуа-Луи-Оноре (1751—1817) — французский политический деятель, один из членов Исполнительной Директории.